Chevreux steht für:

 Mount Chevreux, Berg im Grahamland, Antarktika
 Édouard Chevreux (1846–1931), französischer Zoologe
 Louis Chevreux, Geburtsname des französischen Esperantisten Louis de Beaufront (1855–1935)
 Chevreux (Marne), ehemaliges französisches Dorf, 1917 zerstört